

Biografia

Filmografia

Regista 
 Friends My Ass - documentario (2003)
 Pal/Secam - cortometraggio (2007)
 Moj papa - Baryšnikov (2011)

Riconoscimenti 
Mill Valley Film Festival
 2008 – BAFTA/LA Short Film Award a Pal/Secam
Kinotavr
 2008 – Miglior cortometraggio a Pal/Secam
Toronto Worldwide Short Film Festival
 2008 – Menzione speciale a Pal/Secam

Collegamenti esterni